Peñafiel puede referirse a:

Antroponimia 
Peñafiel, apellido.

Arte

Arquitectura

En Chile 
Edificio Peñafiel, de la ciudad de Temuco.

En España 
Castillo de Peñafiel, monumento militar de la provincia de Valladolid.
Castillo de Peñafiel, monumento militar del municipio de Zarza la Mayor.
Muralla de Peñafiel, antigua fortificación de la provincia de Valladolid.
Colegio Mayor Peñafiel, de Valladolid.

Empresas y relacionados 
Peñafiel, marca de agua mineral de México.
Grupo Peñafiel, empresa de México.

Nobleza 
Ducado de Peñafiel, título nobiliario de España.
Marquesado de Peñafiel, título nobiliario español.

Personas 
Aaron Peñafiel (1995-), futbolista ecuatoriano.
Adriana Peñafiel (1950-), profesora y política chilena.
Alonso de Peñafiel (1593-1657), teólogo del Virreinato del Perú.
Carlos Fuentes Peñafiel (1933-2009), escritor español.
Cristian Peñafiel, deportista ecuatoriano.
Jaime Peñafiel (1932-), periodista español.
Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938), abogado y político español.
Juan Peñafiel Illanes (1915-1997), agricultor y político chileno.
Kike Morandé Peñafiel (1954-), presentador de televisión de Chile.
Leonardo de Peñafiel (1597-1657), jesuita del Virreinato del Perú.
Pedro de Peñafiel (?-1246), eclesiástico castellano.

Toponimia 
Peñafiel, villa y municipio de España.
Campo de Peñafiel, comarca de España.